Пассионарная теория этногенеза
 Правила технической эксплуатации железных дорог — устанавливают основные положения по техничесской эксплуатации железных дорог и порядок действий работников железнодорожного транспорта при их эксплуатации
 Приборы и техника эксперимента — журнал
 ПТЭ3 — тепловоз